Domus puede referirse a:

Domus, la casa romana.
El nombre de los diversos palacios imperiales de la antigua Roma (véase palacio#Roma).
Domus Publica, del Foro Romano.
Domus de Janas, tumbas antiguas en Cerdeña.
Domus Municipalis, edificio románico de Braganza.

Nombres de instituciones
Parva Domus, uruguaya.
Domus Galilaeae, israelí.
Domus Sanctae Marthae, vaticana.
Domusa, española.

Edificios
Torre Domus, venezolano.
Domus Dei, asilo y hospital en Reino Unido.
Domus Dei (La Aguilera), monasterio en La Aguilera (Burgos).
Domus o Casa del Hombre, un museo de La Coruña.

Libros
DOMUS: Luna esmeralda
DOMUS: Luna citrino

Topónimo
Domus de Maria

Antropónimo
Domus Tullus Hostilius

Paronimia
Duomo, término italiano para "catedral" (de la expresión latina Domus Dei -"casa de Dios"-)
Maior domus (mayordomo).
Domótica
Domo (del francés dôme, y este del griego δῶμα -"cúpula"-)
Doma
Dominus